Superpuchar Polski w piłce nożnej
1992 w piłce nożnej
1992 w polskim sporcie
Zawody sportowe w Lubinie